Osipy-Wydziory Pierwsze
 Osipy-Wydziory Drugie